Termin -{IS}- ima više značenja:
 IS, skraćenica za informacioni sistem
 -{IS}-, ISO 3166-1 kod za Island
 -{.is}-, najviši internet domen Islanda
 Is (Rajna-Palatinat), nemačka opština